Замглай:

 Замглай — пгт в Черниговской области Украины.
 Замглай — ж/д остановочный пункт в Черниговской области Украины.
 Замглай — река в Черниговской области.
 Замглай — болотная система в Черниговской области.
 Замглай — заказник в Черниговской области.